Ехо — німфа, персонаж давньогрецької міфології.
 ECHO — німецька музична премія.
 echo — команда в DOS, OS/2, Microsoft Windows, Unix і Unix-подібних операційних системах.
 Ехо Москви — радіостанція.
 Echo — альбом Леони Льюїс.
 База «Ехо» («Відлуння») — база, збудована на вигаданій планеті Хот із всесвіту Зіркових Війн.
 Echoes — диск групи Pink Floyd (2001).
 «Echo» — назва мережі польських хорових і музичних товариств (Polskie Towarzystwo Spiewacze «Echo») у Галичині та Малопольщі.
 «Echo-Macierz» — польський хор, що діяв у Львові у 1886—1936 роках.

Топонім 

 Ехо — місто, штат Міннесота
 Ехо — місто, штат Орегон
 Ехо — переписна місцевість, штат Юта

Див. також 
 Відлуння (значення)